Yermasoyia kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Germasógeia (periodiskt vattendrag), Eparchía Lemesoú, 
 Germasógeia (ort), Eparchía Lemesoú, 

Robotskapade Cypernförgreningar